Rollingwood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rollingwood (Kalifornien)
 Rollingwood (Maryland)
 Rollingwood (Tennessee)
 Rollingwood (Texas)